Hyde Park est un grand parc du centre de Londres. Ce nom se retrouve également pour d'autres parcs ou lieux en Angleterre, aux États-Unis, en Australie et en Serbie souvent donnés en référence au parc londonien dont :

Australie  
 Hyde Park, un grand parc de Sydney,
 Hyde Park, un parc de Perth,
 Hyde Park, un quartier d'Adélaïde,
 Hyde Park, un quartier de Townsville.

États-Unis  
 Hyde Park, un quartier de Boston ;
 Hyde Park, un quartier de Chicago ;
 Hyde Park, un quartier de Los Angeles ;
 Hyde Park, un quartier historique de Tampa, en Floride ;
 Hyde Park, une localité de l'État de New York ;
 Hyde Park, un parc de Niagara Falls, dans l'État de New York ;
 Hyde Park, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Hyde Park, une census-designated place dans le comté de Berks en Pennsylvanie ;
 Hyde Park, une census-designated place dans le comté de Westmoreland en Pennsylvanie ;
 Hyde Park, une municipalité du comté de Cache dans l'Utah ;
 Hyde Park, ville et siège du comté de Lamoille dans le Vermont ;
 Hyde Park, une station du métro de Los Angeles.

Guyana  
 Hyde Park est une communauté dans la région de Demerara-Mahaica au Guyana.

Serbie  
 Hyde Park (serbe : Хајд Парк), un parc de Belgrade